

Toponyme 

 Quitman (Arkansas) ;
 Quitman (Géorgie) ;
 Quitman, ville située en Louisiane ;
 Quitman (Mississippi) ;
 Quitman (Texas).